Шюц може да се отнася за:

 Франц Шюц (1900 – 1955), германски футболист
 Франц Шюц (1751 – 1781), германски художник
 Хайнрих Шюц (1585 – 1672), германски композитор